Сакья — многозначный термин.

 Сакья — школа тибетского буддизма, основанная в 1073 Кхон Кончог Гьялп.
 Сакья — уезд городского округа Шигадзе, Тибетского автономного района, в Китае.